Tenzin Gyatso (1935-) est le  dalaï-lama.
 Trijang Rinpoché
 Tenzin Gyatso (Demo Rinpoché) (1901-1973) est un Demo Rinpoché.

Voir aussi